Дмитрий Александрович Новиков (род. 23 сентября 1970, Москва) — российский учёный, специалист в области теории управления системами междисциплинарной природы, доктор технических наук, профессор, академик РАН (2022), директор Института проблем управления РАН. Автор более 500 научных работ по теории управления системами междисциплинарной природы, в том числе — по кибернетике, системному анализу, теории игр, принятию решений, управлению проектами и математическим моделям механизмов управления социально-экономическими системами.

Биография 
Сын учёного-педагога А. М. Новикова

Образование 
 С 1987 по 1993 год — студент факультета радиотехники и кибернетики МФТИ;
 В 1993—1994 годах обучался в аспирантуре ИПУ РАН;
 В 1994 году — защитил кандидатскую диссертацию в ИПУ РАН по теме «Разработка и исследование механизмов стимулирования в активных системах с вероятностной неопределённостью»
 В 1996—1998 годах обучался в докторантуре ИПУ РАН;
 В 1998 году — защитил докторскую диссертацию в ИПУ РАН по теме «Механизмы стимулирования в активных системах с неопределённостью»;
 В 2003 году получил учёное звание профессора по специальности 05.13.10 «Управление в социальных и экономических системах».
 В 2008 году избран членом-корреспондентом РАН по специальности «Процессы управления».
 В 2022 году избран академиком РАН.

Занимаемые должности 
 1992—1993 — инженер ИПУ РАН;
 1993—1994 — младший научный сотрудник ИПУ РАН;
 1994—1995 — научный сотрудник ИПУ РАН;
 1995—1996 — старший научный сотрудник ИПУ РАН;
 1996—1998 — докторант ИПУ РАН;
 1998—2005 — ведущий научный сотрудник ИПУ РАН (лаборатория № 57 «Активных систем»);
 2005—2016 — заместитель директора по научной работе ИПУ РАН;
 2016 — наст. время — директор ИПУ РАН.

Заведующий кафедрой Интегрированных киберсистем Московского физико-технического института (до 2016 — вошедшей в её состав кафедрой Проблем управления).

Основные публикации 
См. также
 список публикаций,
 список книг)

(см. также список)

 Книги и брошюры

 Учебные пособия

Редакторская работа 
Главный редактор журналов:
 «Проблемы управления»,
 «Управление большими системами»,

Член Редколлегии журналов:
 «Автоматика и телемеханика»,
 «Заводская лаборатория. Диагностика материалов»,
 «Инновации в  менеджменте»
 «Математическая теория игр и её приложения»,
 «Системы управления и информационные технологии».
 «Advances in Systems Science and Applications» (главный редактор),

Сборники
 «Сетевые модели в управлении»,
 «Человеческий фактор в управлении».

Труды международных научно-практических конференций:
 «Управление большими системами» (Москва, 1997—2017),
 «Современные сложные системы управления» (2001—2017),
 «Теория активных систем» (Москва, 1999—2016) и др.

 Книги под редакцией Д. А. Новикова

Примечания

Ссылки 
 
 Новиков Дмитрий Александрович
 Страница на сайте ИПУ РАН
 Список трудов в каталоге РГБ
 Кафедра «Проблем управления» МФТИ
 Science Index
 Google Академия

Выпускники факультета радиотехники и кибернетики Московского физико-технического института
Математики XXI века
Математики по алфавиту
Математики России
Преподаватели Московского физико-технического института
Экономисты России
Экономисты по алфавиту
Сотрудники ИПУ РАН